Акілле Компаньоні — італійський альпініст
 Дебора Компаньоні — італійська гірськолижниця